

Patronyme 

 Nicolas Boyom-Edy (1988-), un joueur de football camerounais.

Prénom 
Edy est un diminutif du prénom Edouard.

Sigle 
Edy est un sigle qui peut désigner :
  (où Edy signifie  euro, dollar et yen), une carte à puce prépayée sans contact commercialisée par Rakuten.

Titre d’œuvre 

 Edy, un film français de Stéphan Guérin-Tillié sorti en 2005.